Łoniewo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Łoniewo, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Łoniewo, village de la voïvodie de Mazovie

Homonymie de toponyme